

Маунт-Вернон — місто, штат Алабама
 Маунт-Вернон — місто, штат Арканзас
 Маунт-Вернон — місто, штат Джорджія
 Маунт-Вернон — місто, штат Іллінойс
 Маунт-Вернон — місто, штат Індіана
 Маунт-Вернон — місто, штат Айова
 Маунт-Вернон — місто, штат Кентуккі
 Маунт-Вернон — місто, штат Мен
 Маунт-Вернон — місто, штат Міссурі
 Маунт-Вернон — місто, штат Нью-Йорк
 Маунт-Вернон — місто, штат Огайо
 Маунт-Вернон — місто, штат Орегон
 Маунт-Вернон — місто, штат Південна Дакота
 Маунт-Вернон — місто, штат Техас
 Маунт-Вернон — місто, штат Вашингтон
 Маунт-Вернон — переписна місцевість, штат Меріленд
 Маунт-Вернон — переписна місцевість, штат Вірджинія